Giavera kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Giavera del Montello, kommun, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Giavera (vattendrag i Italien), Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar